De Honda Odyssey is een MPV van de Japanse autofabrikant Honda. Het automodel wordt sinds 1994 geproduceerd. Honda introduceerde dit model nagenoeg gelijktijdig in Japan, Noord-Amerika en Europa. De receptie van het voertuig wisselde sterk per markt: de Noord-Amerikaanse markt vond het voertuig te klein, terwijl de Europese markt een auto van dit formaat nog nauwelijks kende. Om te voldoen aan de consumentenverwachtingen ging Honda van de opvolgende generaties afwijkende versies produceren voor de Noord-Amerikaanse en internationale markten. De eerste generatie Odyssey werd in Nederland en België verkocht als Honda Shuttle.

Auto van Honda